Il singolare del Stockholm Open 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Boris Becker era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Goran Ivanišević.

Ivanisevic ha battuto in finale 7–6(2), 4–6, 7–6(5), 6–2,  Guy Forget.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1992
ATP Tour 1992